Por Baltic pode estar à procura de:
Baltic (Dakota do Sul)
Baltic (Ohio)

Ver também
Báltico

Desambiguação